Throckmorton kan syfta på:

 Throckmorton, England – en ort i Worcestershire, England
 Throckmorton, Texas – en småstad i Texas, USA
 Throckmorton County – ett administrativt område i Texas, USA
 Throckmortonsammansvärjningen – var ett försök av några katoliker i England
 Francis Throckmorton – en engelsk konspiratör
 James W. Throckmorton – en amerikansk politiker (demokrat)
 Nicholas Throckmorton – en engelsk diplomat
 Robert Throckmorton – en engelsk hovman